Дидактическая эвристика — теория эвристического обучения, педагогическая разновидность эвристики — науки об открытии нового. Истоки дидактической эвристики лежат в методе Сократа и майевтике.

Ключевые понятия и концепции 
Ключевые понятия дидактической эвристики: эвристическое обучение, эвристический метод, образовательное целеполагание, метапредметное содержание образования, индивидуальная образовательная траектория, эвристическая ситуация, образовательный продукт, рефлексия, креативная компетенция, портфолио.

Концептуальные положения дидактической эвристики 
В эвристическом обучении ученик изначально конструирует знания в исследуемой области реальности. Для этого ему предлагается реальный значимый объект (природное явление, историческое событие, материал для конструирования и т. п.) но не готовые знания о нем. Полученный учеником продукт деятельности (гипотеза, сочинение, поделка и т. п.) затем с помощью учителя сопоставляется с культурно-историческими аналогами — известными достижениями в соответствующей области. В результате ученик переосмысливает, достраивает или драматизирует свой результат. Происходит личностное образовательное приращение ученика (его знаний, чувств, способностей, опыта), создается соответствующая продукция. Результаты деятельности ученика могут выступать не только личностным, но и общекультурным приращением, тогда ученик оказывается включённым в культурно-исторические процессы в качестве их полноправного участника.

Принципы дидактической эвристики 
 Принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого учащегося происходит на основе и с учётом его личных учебных целей.
 Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. Ученик имеет право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и оценки результатов.
 Принцип метапредметных основ содержания образования. Основу содержания образовательных областей и учебных дисциплин составляют фундаментальные образовательные объекты, обеспечивающие возможность их субъективного личностного познания учениками.
 Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения является личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних продуктов учебной деятельности (умения, способности, способы деятельности и т. п.) и внешних (версия, текст, рисунок и т. п.).
 Принцип первичности образовательной продукции учащегося. Создаваемое учеником личностное содержание образования опережает изучение образовательных стандартов и общепризнанных культурно-исторических достижений в изучаемой области.
 Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс строится на организуемых ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и эвристический поиск их решений. Учитель сопровождает ученика в его образовательном движении.
 Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс включает непрерывное осознание учеником и учителем собственной деятельности: анализ и усвоение способов этой деятельности, получаемых результатов, конструирование на данной основе последующих действий и планов обучения.

Согласно представлениям данной научной школы дидактическая эвристика является педагогической теорией, согласно которой образование строится на основе творческой самореализации учащихся и педагогов в процессе создания ими образовательных продуктов в изучаемых областях знаний и деятельности.

В качестве теории и технологии креативного обучения дидактическая эвристика применяется как в очном, так и в дистанционном обучении с 1997 года.

Имеются альтернативные исследования, в которых речь ведётся о педагогической эвристике (Н. К. Сергеев, В. Н. Соколов).

Литература 
 Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Методическое пособие. - М.: Высшая школа, 1981. – 240 с.
 Армстронг Г. Эвристический метод обучения или Искусство представлять детям самим доходить до познания предметов / Извлеч. и пер. А.П.Павлова. - М., 1900. – 23 с.
 Ведём эксперимент в школе: интернет, компетенции, эвристика : сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ЦДО «Эйдос», 2009. – 314 с.
 Воронин В.Н. Интеграция эвристического и технологического подходов в проектировании дидактических комплексов в вузе: Автореф. … дис. докт. пед. наук. – Казань, 1999. – 38 с.
 Инновации в образовании. Дистанционные эвристические олимпиады : сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ЭЛИТ-ПОЛИГРАФ, 2008. – 344 с.
 Каптерев Пётр Фёдорович Эвристическая форма обучения в народной школе // Антология педагогической мысли России второй половины XIX — начала XX в. — М.: Педагогика, 1990. — С. 218—221.
 Король А. Д. Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников. — Автореф. дисс. … канд. пед. наук. — М., 2002. – 23 с.
 Король А. Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // Педагогика. – 2007. – №9. – С.18-25. 

 Король А. Д. Урок-диалог : как подготовить и провести / Под ред. А.В.Хуторского. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. — 54 с. (Серия «Современный урок»).

 Король, А. Д. Эвристический практикум по педагогике: учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / А.Д. Король, А.В. Хуторской, Е.И. Белокоз.- Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. - 193 с.
 Кулюткин Ю.К. Эвристические методы в мыслительной деятельности и в обучении взрослых. Автореф. ... докт. пед. наук. – Л.: ЛГУ, 1977.
 Матецкий Н. В. Компьютерные задания как средство организации эвристической учебной деятельности учащихся в дистанционном обучении. — Автореф. дисс. … канд. пед. наук. — М., 2001.
 Педагогическая эвристика в структуре личностно ориентированного образования. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра пед. наук, проф. Н. К. Сергеева (гл. ред.); канд. филос. наук, доц. А. П. Горячева. — Волгоград: Перемена, 1998. — 238 с.
 Соколов В. Н. Педагогическая эвристика: Введение в теорию и методику эвристической деятельности: Уч. пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 1995.
 Фридман Л. М. Эвристика и педагогика // Советская педагогика. — 1971. — № 9.
 Хуторской А., Андрианова Г., Скрипкина Ю. Эвристическая стратегия дистанционного образования человека: опыт реализации // Тезисы Международной конференции ИИТО-2012 “ИКТ в образовании: педагогика, образовательные ресурсы и обеспечение качества”, 13-14 ноября 2012 г., г. Москва.– М.: UNESCO, 2012; Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2012. - С. 114-118.
 Хуторской А.В. Мироведение: Эвристическое пособие для учеников 5-9 классов. - Ногинск, 1995. - 94 с.
 Хуторской А. В. Технология эвристического обучения // Школьные технологии. — 1998. — № 4. — С. 55—75.
 Хуторской А. В. Эвристический тип образования: результаты научно-практического исследования // Педагогика. — 1999. — № 7. — С. 15—22.
 Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, практика. Научное издание. — М.: Международная педагогическая академия, 1998. — 266 с.
 Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 416 c.

 Эвристическое обучение. В 5 т. Т.1. Научные основы / под ред. А. В. Хуторского. — М.: ЦДО «Эйдос», 2011. — 320 с. (Серия «Инновации в обучении»).
 Эвристическое обучение. В 5 т. Т.2. Исследования / под ред. А. В. Хуторского. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. – 198 с. (Серия «Инновации в обучении»).
 Эвристическое обучение. В 5 т. Т.3. Методика / под ред. А. В. Хуторского. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. – 208 с. (Серия «Инновации в обучении»). 
 Эвристическое обучение. В 5 т. Т.4. Интернет и телекоммуникации / под ред. А. В. Хуторского. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. – 204 с. (Серия «Инновации в обучении»).

См. также 
 Эвристическое обучение
 Проблемное обучение
 ТРИЗ-обучение
 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады

Ссылки 
 Хуторской А. В. Дидактическая эвристика — теория и технология развития одаренности учащихся.
 Книга «Дидактическая эвристика» — одна из победителей конкурса, проведённого среди экспертов и читателей сети Интернет.
 О конференции в Эстонии по эвристическому обучению // «Молодёжь Эстонии», 01.09.2006.
 Эвристическое обучение на Украине.

Педагогические технологии
Дистанционное образование
Образование в России
Теории в педагогике